|-
|  ||  || 13 октября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 25 октября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9403) Sanduleak ||  || 31 октября 1994 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 16 октября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9405) Johnratje ||  || 27 ноября 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 28 ноября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9407) Кимуранаото (Kimuranaoto) ||  || 28 ноября 1994 || Такане || С. Отомо
|-
| (9408) Haseakira || 1995 BC || 20 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9409) Kanpuzan ||  || 25 января 1995 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 26 января 1995 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (9411) Хитомиямото (Hitomiyamoto) || 1995 CF || 1 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 4 апреля 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9413) Эйхендорф (Eichendorff) ||  || 21 сентября 1995 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9414) Масамимураками (Masamimurakami) ||  || 25 октября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9415) Юдзиокимура (Yujiokimura) || 1995 VE || 1 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9416) Мияхара (Miyahara) || 1995 WS || 17 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9417) Jujiishii || 1995 WU || 17 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9418) Маюми (Mayumi) ||  || 18 ноября 1995 || Титибу || Н. Сато, Т. Урата
|-
| (9419) Keikochaki || 1995 XS || 12 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9420) Дьюар (Dewar) ||  || 14 декабря 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9421) Violilla ||  || 24 декабря 1995 || Church Stretton || Стивен Лори
|-
| (9422) Кубонива (Kuboniwa) ||  || 13 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9423) Abt ||  || 12 января 1996 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9424) Хиросинисияма (Hiroshinishiyama) || 1996 BN || 16 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9425) Маркончини (Marconcini) ||  || 14 февраля 1996 || Азиаго || М. Томбелли, У. Мунари
|-
| (9426) Алианте (Aliante) ||  || 14 февраля 1996 || Азиаго || У. Мунари, М. Томбелли
|-
| (9427) Ригини (Righini) ||  || 14 февраля 1996 || Азиаго || М. Томбелли, У. Мунари
|-
| (9428) Angelalouise ||  || 26 февраля 1996 || Church Stretton || Стивен Лори
|-
| (9429) Порек (Porec) ||  || 14 марта 1996 || Вишня || Вишня
|-
| (9430) Эрихтоний (Erichthonios) ||  || 17 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 12 августа 1996 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (9432) Иба (Iba) || 1997 CQ || 1 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 3 февраля 1997 || Халеакала || NEAT
|-
| (9434) Bokusen ||  || 12 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9435) Odafukashi ||  || 12 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9436) Shudo || 1997 EB || 1 марта 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9437) Хинонари (Hironari) ||  || 4 марта 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9438) Сати (Satie) ||  || 5 марта 1997 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 10 марта 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 29 марта 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 2 апреля 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 2 апреля 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 30 апреля 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9444) 1997 JA || 1997 JA || 1 мая 1997 || Клеть || Клеть
|-
| (9445) Шарпантье (Charpentier) ||  || 8 мая 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (9446) Цицерон (Cicero) ||  || 3 мая 1997 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9447) Жюльборде (Julesbordet) ||  || 3 мая 1997 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9448) Дональдэвис (Donaldavies) ||  || 5 июня 1997 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9449) Петрбонды (Petrbondy) ||  || 4 ноября 1997 || Ондржеёв || Л. Коткова
|-
|  ||  || 19 января 1998 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 20 января 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9452) Роджерпетерс (Rogerpeeters) ||  || 27 февраля 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9453) Мальорка (Mallorca) ||  || 19 марта 1998 || Мальорка || А. Лопес, Р. Пачеко
|-
|  ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 24 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 31 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 31 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9460) McGlynn ||  || 29 апреля 1998 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 20 апреля 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 апреля 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9463) Criscione ||  || 20 апреля 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 23 апреля 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 23 апреля 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9466) Shishir ||  || 22 мая 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 мая 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9468) Brewer ||  || 1 июня 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9469) Shashank ||  || 24 июня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9470) Жюссьё (Jussieu) ||  || 26 июля 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9471) Остенде (Ostend) ||  || 26 июля 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9472) Брюгге (Bruges) ||  || 26 июля 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9473) Гент (Ghent) ||  || 26 июля 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9474) Cassadrury ||  || 17 августа 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 августа 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 августа 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9477) Kefennell ||  || 17 августа 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9478) Caldeyro || 2148 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9479) Madresplazamayo || 2175 P-L || 16 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9480) Inti || 2553 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9481) Менчу (Menchu) || 2559 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9482) Рубендарио (Rubendario) || 4065 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9483) Шагас (Chagas) || 4121 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9484) Wanambi || 4590 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9485) Улуру (Uluru) || 6108 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9486) Utemorrah || 6130 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9487) Kupe || 7633 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9488) Гуйя (Huia) || 9523 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9489) Танемахута (Tanemahuta) || 1146 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9490) Gosemeijer || 1181 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9491) Тхоофт (Thooft) || 1205 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9492) Велтман (Veltman) || 2066 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9493) Энеску (Enescu) || 3100 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9494) Донич (Donici) || 3212 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9495) Эминеску (Eminescu) || 4177 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9496) Оккелс (Ockels) || 4260 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9497) Двингело (Dwingeloo) || 1001 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9498) Westerbork || 1197 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9499) Экскалибур (Excalibur) || 1269 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9500) Камелот (Camelot) || 1281 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|}